Должицы — деревня в Дновском районе Псковской области России.  Входит в городское поселение Дно.

Расположена в северной части района, в 17 км к северо-востоку от районного центра, города Дно, на железной дороге Дно — Сольцы — Санкт-Петербург (остановочный пункт 230 км).

Население 

Численность населения деревни составляла на 2000 год — 39 человек.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Замошской волости (с центром в д. Лукомо), с 2006 до 2015 года — в состав Лукомской волости.

Ссылки 
 Сайт Дновского района. Лукомская волость
 Статья в "Новой газете" о сложной транспортной ситуации в деревне Должицы

Примечания 

Населённые пункты Дновского района